Poiana ist 
 der wissenschaftliche Name der Afrikanischen Linsangs oder Pojanas.

Poiana ist zudem der okzitanische Name des französischen Ortes Poyanne und zahlreicher Ortschaften in Rumänien:
Gemeinden
 Poiana (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Poiana (Galați), Gemeinde im Kreis Galați

Dörfer
 Poiana (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Poiana (Bistra), Dorf im Kreis Alba 
 Poiana (Brăești), Dorf im Kreis Botoșani 
 Poiana (Brusturi), Dorf im Kreis Neamț 
 Poiana (Bucium), Dorf im Kreis Alba 
 Poiana (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin 
 Poiana (Colonești), Dorf im Kreis Bacău 
 Poiana (Constanța), Dorf im Kreis Constanța 
 Poiana (Cristinești), Dorf im Kreis Botoșani 
 Poiana (Criștioru de Jos), Dorf im Kreis Bihor 
 Poiana (Deleni), Dorf im Kreis Iași 
 Poiana (Dolhasca), Dorf im Kreis Suceava 
 Poiana (Dulcești), Dorf im Kreis Neamț 
 Poiana (Flămânzi), Dorf im Kreis Botoșani 
 Poiana (Gorj), Dorf im Kreis Gorj 
 Poiana (Grințieș), Dorf im Kreis Neamț 
 Poiana (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Poiana (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița 
 Poiana (Livezi), Dorf im Kreis Bacău 
 Poiana (Mărgineni), Dorf im Kreis Bacău 
 Poiana (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți 
 Poiana (Motoșeni), Dorf im Kreis Bacău 
 Poiana (Negrești), Dorf im Kreis Neamț 
 Poiana (Negri), Dorf im Kreis Bacău 
 Poiana (Olt), Dorf im Kreis Olt 
 Poiana (Pângărați), Dorf im Kreis Neamț 
 Poiana (Prahova), Dorf im Kreis Prahova 
 Poiana (Schitu Duca), Dorf im Kreis Iași 
 Poiana (Sohodol), Dorf im Kreis Alba 
 Poiana (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman 
 Poiana (Tăuteu), Dorf im Kreis Bihor 
 Poiana (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea 
 Poiana (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui 
 Poiana (Vorona), Dorf im Kreis Botoșani 
 Poiana (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea 
 Poiana (Zvoriștea), Dorf im Kreis Suceava
Daneben existieren weitere Orte, bei denen Poiana ein Teil des Namens ist.